

Pessoas
Erna Sack
John Sack

Outros
Sack (Marvel Comics)
Quarterback sack

Desambiguação